Близнаци може да се отнася за:

 близнаци – две или повече деца, родени от една бременност, без разлика в пола или
 близначки – две или повече момичета близнаци
 Близнаци – зодиакално съзвездие
 Близнаци – зодиакален знак
 Близнаци – село в Област Варна
 Близнаци – село в Област Шумен
 „Близнаци“ – американски филм
 Прости числа близнаци – двойка прости числа с разлика 2

Вижте също 
 Сиамски близнаци – близнаци, имащи обща част(и) от телата си
 Близнак – село в Област Бургас
 Близнака – езеро в Рила
 Близанци – село в Община Кратово, Република Македония